

Cinema 
 Hearts of Gold – cortometraggio del 1910 del 1910 prodotto dalla Powers Picture Plays
 Hearts of Gold – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Nestor Film Company
 Hearts of Gold – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Biograph Company

Televisione 
 Hearts of Gold – programma televisivo britannico trasmesso sulla BBC dal 1988 al 1996
 Hearts of Gold – film per la televisione del 2003 diretto da Richard Laxton